Auxis rochei
Auxis thazard
Euthynnus alletteratus
Katsuwonus pelamis
Menticirrhus americanus
Oblada melanura

Desambiguações de animais